Blécourt puede referirse a: 

 Blécourt, comuna francesa situada en el departamento de Alto Marne.
 Blécourt, comuna francesa situada en el departamento Norte.